Odra steht für:

 polnischer Mittellauf der Oder
 tschechischer Oberlauf der Oder
 Odra (Kupa), Fluss in Zentralkroatien
 Odra (Ebro), orografisch linker Zufluss des spanischen Ebro
 Odra (Computer), in Breslau gefertigte Computer-Typenreihe der polnischen Firma ELWRO
 Odra Opole, polnischer Fußballverein